Middleburg ist der Name mehrerer Orte:

in Südafrika:

 Middleburg (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:

 Middleburg (Florida), ein census-designated place (CDP) im Clay County im US-Bundesstaat Florida
 Middleburg (Iowa)
 Middleburg (Kentucky)
 Middleburg (Maryland)
 Middleburg (North Carolina)
 Middleburg (Ohio)
 Middleburg (Pennsylvania)
 Middleburg (Virginia) in Loudoun County, Virginia, USA.
 Middleburg Heights (Ohio)

Siehe auch:
 Middelburg (Begriffsklärung)
 Middleburg Township
 Mittelburg